Маркус Даниэлл (; ) — новозеландский теннисист; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в парном разряде; победитель пяти турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Маркус — младший из трёх детей Дерека и Кристин Даниэллов; его брата зовут Джош, а сестру — Джесс.

Новозеландец увлекается музыкой, играя на гитаре и пианино. До 14 лет Маркус совмещал занятия теннисом и футболом и даже играл за юниорскую сборную страны.

Любимое покрытие Даниэлла — хард.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2008 году. Специализируется на играх в парном разряде (в одиночках максимально достигал 500-й позиции в мировом рейтинге и выиграл два титула на небольших соревнованиях). В 2009 году выиграл первый турнир из серии «фьючерс» в парном разряде. В 2010 году в паре с румынским теннисистом Хорией Текэу, получив специальное приглашение от организаторов, выигрывает домашний для себя турнир ATP в Окленде. В марте он дебютировал в составе сборной Новой Зеландии в отборочных раундах Кубка Дэвиса. В том году ему удалось выиграть в парном разряде ещё один турнир серии «фьючерс». Третью победу в парном разряде на серии «фьючерсе» он одержал в феврале 2011 года.

К началу 2014 года в активе Даниэлла было уже 15 титулов на «фьючерсах». В феврале того года ему удалось выиграть первый титул на более старшей серии «челленджер». В феврале 2015 года в паре с соотечественником Артёмом Ситаком удалось победить на турнире основного тура в Монпелье. Этот успех позволил впервые подняться в топ-100 парного рейтинга. На турнирах серии Большого шлема он впервые сыграл в мае на Открытом чемпионате Франции.

В июне 2016 году Даниэлл и Ситак смогли выиграть турнир в Штутгарте. Летом Даниэлл сыграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в альянсе с Майклом Винусом, однако они проиграли уже на старте. В октябре Даниэлл вошёл в топ-50 парного рейтинга. В 2017 году он трижды играл в финалах Мирового тура в паре с Марсело Демолинером, однако каждый раз они уступали в титульных матчах.

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года пара Маркус Даниэлл и Доминик Инглот смогла выйти в четвертьфинал, где проиграли дуэту Оливер Марах из Австрии и Мате Павич из Хорватии. На старте сезона 2019 года удалось выиграть турнир в Брисбене в паре с Уэсли Колхофом. В июле их дуэт смог доиграть до четвертьфинала Уимблдонского турнира. Пятый титул на соревнованиях ATP Даниэлл взял в октябре 2020 года на турнире в Пуле совместно с Филиппом Освальдом из Австрии.

Даниэлл и Освальд сыграли в паре на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и вышли в четвертьфинал. На своей второй Олимпиаде в Токио Даниэлл сыграл, как и на прошлой, в паре с Майклом Винусом. На этот раз новозеландцы смогли добраться до бронзовых медалей, переиграв в матче за третье место американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена (7:6, 6:2).

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (15)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (39)

Победы (24)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Новой Зеландии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года